Il singolare del torneo di tennis Mallorca Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dominik Hrbatý che ha battuto in finale Dirk Dier 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Roberto Carretero-Diaz (primo turno)
 Dominik Hrbatý (Campione)
 Mariano Zabaleta (quarti di finale)

 Magnus Norman (primo turno)
 Lucas Arnold Ker (primo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)
 Tomas Nydahl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mallorca Challenger 1996